Giovanni Girardini, (1922-1944), partigiano italiano
Giuseppe Girardini, (1856-1923), politico italiano